Bills Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

* Bills Peak (Colorado)
 Bills Peak (Nevada)
 Bills Peak (Wyoming)

Siehe auch:
 Bills Hill
 Bills Mountain